«Ця свиня́ Море́н» — назва кількох художніх творів:
«Ця свиня Морен» — новела французького письменника Гі де Мопассана, а також створені на її основі фільми:
 «Ця свиня Морен» — короткометражний фільм 1924 року режисера Віктора Турянського;
 «Ця свиня Морен» — повнометражний фільм 1932 року під режисурою Жоржа Лакомба;
 «Ця свиня Морен» — художній фільм 1956 року режисера Жана Бойяра;
 «Ця свиня Морен» — епізод в телевізійному серіалі «Новели Мопассана» (2008).

Джерела